Vertrouwenspersoon
 Vertrouwensman (Tweede Wereldoorlog)